Die Saison 1985/86 war die sechste Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum dritten Mal nach 1983 und 1985 die Schachabteilung des FC Bayern München. Neu aufgestiegen waren der SK Heidelberg, der VfL Sindelfingen, der PSV Wuppertal und der SK Zehlendorf. Während sich Heidelberg und Sindelfingen in der Liga halten konnten, mussten Wuppertal und Zehlendorf wieder absteigen. Die weiteren Absteiger waren der SK Zähringen 1921 und der TB Erlangen, welcher im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt gegen Sindelfingen mit 3½:4½ unterlag.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1985/86.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1985/86
Schachveranstaltung 1985
Schachveranstaltung 1986
Sportsaison 1985/86